Domingo ist ein männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 

Beim Namen Domingo handelt es sich um die spanische Variante des lateinischen Namens Dominicus.

Die weibliche Variante des Namens lautet Dominga, eine Nachnamensvariante ist Domínguez.

Verbreitung 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Domingo in Spanien ein sehr beliebter Vorname. Zur Mitte des Jahrhunderts hin sank die Popularität zunächst langsam, ab den 1960er Jahren immer schneller. Mittlerweile wird der Name nur noch ausgesprochen selten vergeben.

Namensträger

Vorname 
 Domingo Cavallo (* 1946), argentinischer Ökonom
 Domingo Díaz Arosemena (1875–1949), Staatspräsident von Panama
 Domingo de la Calzada († 1109), spanischer Heiliger
 Domingo Santa María González (1825–1889), chilenischer Staatspräsident
 Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888), argentinischer Staatspräsident
 Domingo de Soto (1494–1560), spanischer Dominikaner und Theologe, Spätscholastiker

Familienname 
 Alejandro Santo Domingo Davila (* 1977), kolumbianisch-US-amerikanischer Unternehmer
 Amalia Domingo Soler (1835–1909), spanische Schriftstellerin und Spiritistin 
 Benet Casablancas i Domingo (* 1956), katalanischer Komponist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Carles Trepat i Domingo (* 1960), katalanischer klassischer Gitarrist 
 Colman Domingo (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler, Bühnenautor, Tänzer, Sänger und Theaterregisseur
 David Fernández Domingo (* 1977), spanischer Radrennfahrer
 Delia Domingo-Albert (* 1942), philippinische Diplomatin und ehemalige Außenministerin
 Francisco Domingo (1842–1920), spanischer Maler und Grafiker
 Joaquín Domingo (1917–1981), spanischer Karambolagespieler
 Kim Domingo (* 1995), philippinische Schauspielerin, Model, und Fernsehmoderatorin
 Marc Domingo Gygax (* 1965), spanischer Althistoriker
 Marcel Domingo (1924–2010), französischer Fußballspieler und -trainer
 Modest Prats i Domingo (1936–2014), spanischer Kleriker, Theologe, Romanist und Katalanist
 Pedro José Domingo de Guerra (1809–1879), Präsident Boliviens
 Plácido Domingo (* 1941), spanischer Opernsänger (Tenor)
 Plácido Domingo Ferrer (1907–1987), spanischer Zarzuelasänger (Bariton)
 René Domingo (1928–2013), französischer Fußballspieler
 Sheree Domingo (* 1989), deutsche Illustratorin, Zeichnerin und Autorin

Siehe auch 
 Santo Domingo
 Subaru Domingo, ein Automodell

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Theophorer Personenname
Christlicher Personenname
Spanischer Personenname